Tamimi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulla Mohd Al Tamimi (* 1994), katarischer Squashspieler
 Ahed Tamimi (* 2001), palästinische Aktivistin
 Amal Tamimi (geb. 1960), palästinensisch-isländische Sozialaktivistin, Feministin und Politikerin
 Izz Al-Din Al-Tamimi (1928–2008), sunnitischer Gelehrter
 Mohammed Azzam al-Khatib al-Tamimi
 Mustafa Tamimi (1983–2011), palästinensisches Opfer im Nahostkonflikt
 Samir Odeh-Tamimi  (* 1970), palästinensisch-israelischer Komponist
 Tayseer Rajab Al-Tamimi, islamischer Oberrichter von Palästina